Coppa Italia steht für folgende Sportwettbewerbe in Italien:

 Coppa Italia, Pokalwettbewerb im Fußball
 Coppa Italia Serie C, Pokalwettbewerb im Fußball
 Coppa Italia (Frauenfußball), Pokalwettbewerb im Fußball
 Coppa Italia (Badminton), Pokalwettbewerb im Badminton
 Coppa Italia (Basketball), Pokalwettbewerb im Basketball
 Coppa Italia (Eishockey), Pokalwettbewerb im Eishockey
 Coppa Italia (Motorsport), 1961 ausgetragenes Formel-1-Rennen
 Coppa Italia, Mannschaftswettbewerb im Radrennen, siehe Tour of the Alps

Siehe auch:
 Copa Italia, Pokalwettbewerb für Fußball-Vereinsmannschaften in Paraguay